Ek — в мові есперанто служить приставкою що надає слову значення початку дії.

 Ek! (есперанто-клуб) — київський есперанто-клуб
 Ek! (утиліта) ( — есперанто клавіатура) — програмне забезпечення для зручного застосування літер з діакритичними знаками, що застосовується в абетці мови есперанто.

Примітки